Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Makarska Open 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 5 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 30. Mai 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Makarska